Miloš Krstić (Svrljig, 1987. március 7. –) szerb labdarúgó.

Sikerei, díjai 

OFK Beograd:
Szerb labdarúgó-bajnokság harmadik helyezett: 2009-10
Olympique de Marseille:
Francia labdarúgó-bajnokság második helyezett: 2008-09
Francia labdarúgó-bajnokság harmadik helyezett: 2007-08

Források 
 transfermarkt.co.uk

Szerb labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVTK labdarúgói
Az AC Ajaccio labdarúgói
Az OFK Beograd labdarúgói
Az FK Jagodina labdarúgói
A Thun labdarúgói
A Rad labdarúgói
Az Olympique Marseille labdarúgói
Néa Szalamína Ammohósztu labdarúgói
1987-ben született személyek
Élő személyek